Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1988 года проходили в Сеуле.

396 спортсменов (285 мужчин и 111 женщин) из 66 стран разграли 13 комплектов наград. Мужчины соревновались в 7 дисциплинах, женщины — в четырёх, а две дисциплины стендовой стрельбы (трап и скит) были открытыми, т. е. в них могли участвовать как мужчины, так и женщины.

Успешнее всего выступили советские стрелки: они выиграли 11 медалей, 4 из которых были золотыми. Ни одной другой стране не удалось выиграть в Сеуле более 3 наград.

31-летний Альфонсо де Ируаррисага, выиграв серебро в ските, принёс Чили первую олимпийскую награду с 1956 года во всех видах спорта. Эта медаль была единственной для Чили на сеульской Олимпиаде.

Первые Игры в карьере Нино Салуквадзе. Она примет участие в 8 последующих (1992—2020) и станет первой в истории женщиной, выступившей на 9 Олимпийских играх.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Открытые дисциплины — стендовая стрельба

Результаты по странам

Пулевая стрельба

Стендовая стрельба

Результаты

Мужчины

Пневматическая винтовка

Движущаяся мишень «бегущий кабан»

Пневматический пистолет

Малокалиберная винтовка 3 положения

Произвольный пистолет

Малокалиберная винтовка лёжа

Скорострельный пистолет

Женщины

Пневматическая винтовка

Пневматический пистолет

Малокалиберная винтовка 3 положения

Спортивный пистолет

Стендовая стрельба

Трап

Скит

Ссылки 
 Стрельба на летних Олимпийских играх 1988 года  

Стрельба
Стрелковый спорт в Республике Корея